Видеопроцессор — техническое устройство, выполняющее нелинейную обработку видеосигнала или цифрового образа изображения.

 Цифровой видеопроцессор
 Аналоговый видеопроцессор

Видео